Сезон ФК «Гранада» 2014—2015 - 83-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада і його 21-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на 3 листопада 2014.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Час початку вказано за CET і CEST

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Статистика гравців 
Оновлено станом на 3 листопада 2014. 

|}

Голи 
Оновлено станом на 3 листопада 2014.

Дисциплінарні показники

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Гранада»
Granada CF